Il singolare del torneo di tennis Zenith Tennis Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Santiago Ventura che ha battuto in finale Victor Hănescu 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Mathieu Montcourt (primo turno)
 Alessio Di Mauro (semifinali)
 David Guez (semifinali)
 Santiago Ventura (Campione)

 Oleksandr Dolgopolov (secondo turno)
 Viktor Troicki (quarti di finale)
 Jean-Christophe Faurel (quarti di finale)
 Javier Genaro-Martinez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zenith Tennis Cup 2007